Felix Thomas Elkjær Smith (født 12. oktober 1976) er en dansk radio- og tv-vært.

Smith har været vært for det danske Melodi Grand Prix i 2009, 2010 og 2011 sammen med henholdsvis Birthe Kjær, Julie Berthelsen og Lise Rønne.

Han er vært på DR's P3 og var vært på DR1's show Talent 2008, Talent 2009 og Talent 2010 samt vært på Danmark har talent i 2015, 2016, 2017, 2018 sammen med Christopher Læssø.

Privatliv 
Smith er født på Slagelse Sygehus og boede de første på år af sit liv i Slagelse. Han flyttede herefter til Gentofte i nogle år, indtil han i 1986 flyttede til Næstved som 10-årig. Han gik på Lille Næstved Skole.

Han har været sammen med sin kæreste Marie siden omkring 2007.

TV

Radio

Film 
 Kidnappet (2010) – Træner Morten

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Her er DRs afløser for 'Talent' 
 

Radioværter fra Danmark
Studieværter fra Danmark
Skuespillere fra Danmark
Talent Danmark